Există mai multe persoane din România cu numele Dan Voiculescu:

 Dan Voiculescu, politician și om de afaceri român
 Dan Voiculescu, compozitor de muzică cultă
 Dan Virgil Voiculescu, matematician